Rupija (₨ ali Rs.) je skupno ime valut, ki jih uporabljajo v Indiji, Pakistanu, na Šrilanki, v Nepalu, Mauritiusu, Indoneziji in Sejšelih; na Maldivih pa se denarna enota imenuje rufija. Indijska rupija je razdeljena na 100 novih paisov (ednina pais).

Ime te denarne enote izvira iz sanskrta, kjer rupya pomeni srebro. Izpeljano besedo rupija so uporabljali za kovanec, ki ga je med svojo vladavino med letoma 1540 in 1545 uvedel Šer Šah Suri - izvirna rupija je bil srebrnik s težo 178 g. Kovanec so od takrat uporabljali celo v časih Britanske Indije. Rupija je bila včasih razdeljena na 16 an (anna) in ena ana na 4 paise ali 12 indijskih paisov. Prehod v desetiški sistem se je na Cejlonu (Šrilanki) zgodil leta 1869, v Indiji leta 1957 in v Pakistanu leta 1961.

Večje apoene rupije pogosto štejejo v lakhih (1.00.000) in krorih (1.00.00.000).

 Glej tudi 

 indijska rupija
 indonezijska rupija
 mavricijska rupija
 nepalska rupija
 pakistanska rupija
 sejšelska rupija
 šrilanška rupija
 maldivijska rufija

Včasih so bile v obtoku tudi naslednje rupije:
 burmanska rupija
 francoska indijska rupija
 nemška vzhodnoafriška rupija
 portugalska indijska rupija
 zalivska rupija

 Zunanje povezave 
 Mughal Coinage  - v angleščini: slika izvirne rupije'' Šer Šaha Surija

Valute